Гео́ргий Ма́рков:
 Марков, Георгий Иванов (1929—1978) — болгарский диссидент, писатель и журналист.
 Марков, Георгий Минеевич (1929—2005) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр. 
 Марков, Георгий Мокеевич (1911—1991) — советский писатель, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент, Герой Социалистического Труда. См. также 
 Марков, Георги